Per locomotiva DB V 200 si possono intendere due serie di locomotive diesel della Deutsche Bundesbahn:
Locomotiva DB V 200.0, in seguito serie 220
Locomotiva DB V 200.1, in seguito serie 221